Рик Росс ():
 Росс, Рик (род. 1976) — американский хип-хоп исполнитель, актёр и бизнесмен.
 Росс, Рик Алан (род. 1952) — американский исследователь сект.